Lipinki Łużyckie est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 de la gmina de Lipinki Łużyckie, dans le powiat de Żary
 du village de Lipinki Łużyckie, chef-lieu de cette gmina